Bahndammgraben ist ein Gewässername:

 Bahndammgraben (Lauchert), linker Zufluss der Lauchert im Gemeindegebiet von Bingen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Bahndammgraben (Söterbach), rechter Zufluss des Söterbachs gegenüber Türkismühle, Gemeinde Nohfelden, Landkreis St. Wendel, Saarland